Nossa Senhora da Conceição (Inmaculada Concepción en portugués) puede referirse a:

Nossa Senhora da Conceição, freguesia portuguesa del municipio de Alandroal.
Nossa Senhora da Conceição, freguesia portuguesa del municipio de Angra do Heroísmo.
Nossa Senhora da Conceição, freguesia portuguesa del municipio de Vila Real.
Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, en Póvoa de Varzim.
Fuerte de Nossa Senhora da Conceição (Caloura), en Azores.
 Nombre histórico de la localidad brasilela de Guarulhos.